Stiani – abitanti di Pratovecchio Stia
Stiani – abitanti di Stia